Cephalopod Lodge (La logia de los cefalópodos en el doblaje al español para América Latina) es un episodio de la sexta temporada de la serie de dibujos animados estadounidense Bob Esponja.

Sinopsis 

Bob Esponja ve que Calamardo está sonriendo porque va a ir a la Logia de los cefalópodos, así que él y Patricio deciden espiarlo y ver por qué. Esa noche, Calamardo entra en la logia, en el que Bob Esponja y Patricio lo siguen. Calamardo se pone un traje, y se junta con los demás miembros de cefalópodos. Cuando Bob Esponja y Patricio deciden unirse en las festividades, Calamardo es reprendido y suspendido de por vida. Bob Esponja y Patricio deciden crear su propia logia y Calamardo sigue enojado. Bob Esponja y Patricio quieren ayudar, por lo que se visten como un calcetín para que puedan asustar a los miembros y que Calamardo los "salve" de ellos. Su plan funciona, y todos dan hurras a Calamardo, pero cuando Bob Esponja y Patricio se quitan el calcetín y se muestran, Calamardo es expulsado de nuevo. Bob Esponja y Patricio deciden montar su propia logia, pero primero tienen que hacer la iniciación de Calamardo, lo que supone que le pique una medusa en la lengua.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009